Die Football League Second Division 1976/77 war die 74. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 21. August 1976 und endete am 17. Mai 1977.

Erstmals diente bei Punktgleichheit die Tordifferenz anstelle des Torquotienten zur Ermittlung der Reihenfolge innerhalb der Tabelle. Zweitligameister wurden die Wolverhampton Wanderers und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten FC Chelsea und Nottingham Forest in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1977/78 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten AFC Sunderland, Stoke City und Tottenham Hotspur die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Carlisle United, Plymouth Argyle und Hereford United. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1977/78 der Third-Division-Gewinner Mansfield Town sowie die dahinter rangierenden Brighton & Hove Albion und Crystal Palace die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1976–77 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1976/77
1976